Уста́, вуста́ — губи, рот

Топонім 

 Уста — річка в Нижньогородській і Кіровській областях Росії
 Уста — річка в Норвегії

Див. також 
 Usta — рід комах ряду лускокрилих
 USTA — Асоціація тенісу Сполучених Штатів